Забељ може бити:

 Горњи Забељ, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Доњи Забељ, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија